Lemonia klapperichi är en fjärilsart som beskrevs av Edward P. Wiltshire 1961. Lemonia klapperichi ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
klapperichi